Bokaro kan syfta på:
 Bokaro (distrikt), ett distrikt i Jharkhand, Indien
 Bokaro Steel City, huvudorten i distriktet Bokaro
 Bokaro (stad), en ort i distriktet Bokaro